Черноморская линия  — исторический термин, который может означать:

 Черноморская береговая линия — линия укреплений Российской империи по восточному берегу Чёрного моря с 1830-х годов до эвакуации укреплений во время Крымской войны (после окончания войны укрепления использовались снова).
  Черноморская кордонная линия — ряд укреплений (постов, батарей и пикетов), устроенных русскими по правому берегу Кубани, для защиты от набегов ногайцев и черкесов. Существовала с 1793 года (переселение запорожцев на Кубань) до окончания Кавказской войны (1864).

См. также  
 Укреплённая линия
 Кордонная система расположения войск
 Российские укреплённые линии